Osoby o tym nazwisku:
 Alfonso Robles – meksykański polityk i dyplomata
 Eusebio Lillo Robles – chilijski poeta i polityk
 Stheven Robles – gwatemalski piłkarz